Germain – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Germano
Bruno Germain – calciatore francese
Sophie Germain – matematica francese

Pagine correlate
Germano
St. Germain
Saint-Germain